UNICEF Open 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Rosmalen Open rozgrywany w dniach 13–19 czerwca 2010 roku w ’s-Hertogenbosch na kortach trawiastych o puli nagród 450 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Holandii